Per Granath kan syfta på:

 Per Granath (1882–1953), postiljon och politiker (s).
 Per Granath (1930–2002), militär.